Чичкин

 Чичкин, Александр Васильевич (1862—1949) — владелец всероссийской молочной компании, организатор российской и советской молочной промышленности.
 Чичкин, Андрей Григорьевич (род. 1977) — российский футболист, вратарь.
 Чичкин, Борис Степанович (род. 1923) — советский партийный деятель, Первый секретарь Калужского горкома КПСС (1972—1984).